Rotich ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Rotich (* 1993), bahrainischer Mittelstreckenläufer
 Alfred Kipkoech Arap Rotich (* 1957), kenianischer Priester, Militärbischof von Kenia
 Bartonjo Rotich (* 1938), kenianischer Leichtathlet 
 Benjamin Rotich (* 1975), kenianischer Marathonläufer
 Caroline Rotich (* 1984), kenianische Marathonläuferin
 Elisha Rotich (* 1994), kenianischer Langstreckenläufer
 Ferguson Cheruiyot Rotich (* 1989), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Henry Rotich (* 1969), kenianischer Politiker
 James Rotich (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Joan Kipkemoi Rotich (* 1993), kenianische Hindernisläuferin
 John Kipngeno Rotich (* 1969), kenianischer Marathonläufer
 Juliana Rotich (* 1977), IT-Expertin und Managerin
 Laban Rotich (* 1969), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Lucas Kimeli Rotich (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer

 Mike Rotich (Michael Rotich; * 1978), kenianischer Marathonläufer
 Sammy Kibet Rotich (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Titus Rotich (* 1983), kenianischer Leichtathlet und Biathlet
 William Todoo Rotich (* 1980), kenianischer Marathonläufer